Das Astana Challenger 2014 war ein Tennisturnier, das vom 17. bis 23. Februar 2014 in Astana stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2014 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 15. bis 17. Februar 2014 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 27 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Aleksandre Metreweli
 Nikolos Bassilaschwili
 Wiktor Baluda
 Alexei Watutin

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 41 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 34 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 37 kB)

ATP Challenger Tour 2014
ATP Challenger Astana-2